Receiver har flere betydninger:

 Wide receiver – en spillerposition i amerikansk fodbold
 Radiomodtager – kaldes også ved sit engelske navn receiver.